Ching ist der Familienname folgender Personen:
 Ching Cheong (* 1949), chinesischer Journalist
 Ching He Huang (* 1978), britisch-taiwanische Fernsehköchin und Autorin von Kochbüchern
 Ching Li (Schauspielerin) (1945–2017), chinesische Schauspielerin
 Ching Ling Foo (1854–1922), chinesischer Zirkuskünstler
 Ching Ren-Chang (1889–1986), chinesischer Botaniker
 Ching Siu-Tung (* 1953), chinesischer Regisseur

 Brent Ching (* 1984), Tennisspieler aus Trinidad und Tobago
 Brian Ching (* 1978), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Frank Ching (* 1943), US-amerikanischer Architekt
 Jeffrey Ching (* 1965), britischer Komponist chinesischer Herkunft
 Julia Ching (1934–2001), Hochschullehrerin für Religion, Philosophie und Ostasienwissenschaften
 Ray Ching (* 1939), neuseeländischer Vogelmaler
 Roy Ching (* 1993), neuseeländischer Volleyballspieler
 William Ching (1913–1989), US-amerikanischer Schauspieler

Ching bezeichnet:
 das botanische Autorenkürzel von Qin Renchang (1898–1986)
 Jing (Gong), koreanischer Gong